Beckington steht für:

 Beckington (Somerset), ein Dorf in der englischen Grafschaft Somerset
 Beckington Castle, ein historisches Wohnhaus im Dorf Beckington in Somerset, England

Beckington ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Beckington († 1465), englischer Geistlicher und Bischof von Bath und Wells